El WPT La Rioja Open 2023 fue el segundo torneo de la undécima edición de World Padel Tour. La fase final se disputó entre el 6 y el 12 de marzo de 2023 en el Super Domo de La Rioja, Argentina, mientras que la fase previa se disputó entre el 10 y el 12 de febrero en el Euroindoor de Madrid, España.En semifinales se batió el récord histórico de asistencia a un partido de pádel, 13.723 espectadores.

En categoría femenina, Alejandra Salazar y Gemma Triay llegaron a su 7.ª final consecutiva y ganaron su primer torneo del año, frente a Bea González y Marta Ortega por 6-7, 6-4 y 6-1.

En categoría masculina, Agustín Tapia y Arturo Coello vencen a la gran sorpresa del torneo, la pareja wildcard formada por Tino Libaak y Leo Augsburger, por 6-1 y 6-0.

Datos destacables

Récord de asistencia 
El pádel es un deporte muy seguido en Argentina, prueba de ello es que en cada torneo celebrado allí se consiguen vender la mayoría de las entradas disponibles. Esta era una ocasión especial, ya que fue el primer torneo de WPT en Argentina con categoría femenina, lo cual generó aún más expectación. Como resultado, en menos de tres meses después del Master Final de Barcelona se volvió a romper el récord histórico de asistencia a un partido de pádel; hubo 13.723 espectadores en los partidos de semifinales, correspondientes a la jornada de sábado. De esta manera, en segundo puesto quedan los 12.141 espectadores del Master Final de Barcelona, y el Mendoza P1 de Premier Padel (también en Argentina) completa el podio con 11.106 espectadores.

El mejor WildCard de la historia 
El suceso más destacado de torneo fue, sin duda, la segunda y definitiva puesta en escena ante el panorama mundial de la joven pareja argentina formada por Valentino Libaak y Leandro Augsburger. Se dieron a conocer al mundo gracias a recibir una wildcard para participar en el Master de Buenos Aires de noviembre de 2022 directamente en dieciseisavos del cuadro final, llegando hasta octavos donde perdieron contra los número 1, Lebrón y Galán. Ficharon por NOX y se mudaron a Barcelona para seguir compitiendo en WPT. En este torneo, también recibieron una wildcard del mismo tipo, la cual aprovecharon incluso más que la anterior. Con 17 y 18 años respectivamente, vencieron en dieciseisavos a Juan Martín y Silingo por doble 6-4 y en octavos a la pareja 3 del torneo, Paquito y Tello, por 6-4 y 7-5. Llegaban así a cuartos de final, siendo Tino Libaak el jugador más joven en llegar a cuartos de final de un torneo WPT. Ganaron también, a Maxi Sánchez y Lucas Campagnolo por 6-3 y 7-5, y en semifinales se acabaron llevando por 7-6 y 6-3 un partido muy igualado ante Miguel Lamperti y Juan Cruz Belluati. De esta manera llegaron a disputar la final, ante Arturo Coello y Agustín Tapia, quienes les dieron un 'baño' de realidad al vencerles por 6-1 y 6-0 en apenas 42 minutos, lo que fue la final más rápida de la historia.

Se trata de la mejor actuación de una pareja con wildcard en un torneo, nunca había sucedido algo similar. La actuación de Tino y Leo tuvo un impacto mediático inmediato, ya que demostró que ambos están listos para competir contra muchas de las parejas del cuadro principal. Por llegar a la final y vencer a un cabeza de serie, consiguieron +600 puntos para el ranking cada uno, por lo que pasaron de estar en la 114.ª y 115.ª posición a la 63.ª y 64.ª, respectivamente.

Polémica con las bajas 
Poco antes del inicio del torneo, hubo varias bajas que afectaron al cuadro principal masculino; hasta 7 parejas confirmaron su ausencia antes de empezar. Entre ellas, la número 1, formada por Juan Lebrón y Alejandro Galán. Este hecho enfadó mucho al promotor de los torneos de WPT en Sudamérica, Lisandro Borges, quien hizo unas declaraciones acusándoles de «simular la lesión» y de un «intento de boicot» al torneo.Por su puesto Alejandro Galán respondió, con un comunicado en el que, entre otras cosas, afirmó sobre Borges que «no voy a permitir que intente poner en duda mi honorabilidad».

Parejas inscritas

Categoría masculina 
Parejas Cuadro Final antes de confirmar bajas:

Bajas Cuadro Final

Categoría femenina

Partidos y resultados

Horarios 
Los partidos empiezan el sábado en el club "Euroindoor Alcorcón" con las previas.

 Viernes 10: 1.ª y 2.ª ronda de previa masculina.
 Sábado 11: 3.ª ronda de previa masculina y 1.ª y 2.ª ronda de previa femenina.
 Domingo 12: última ronda de previas masculinas y femeninas.

El cuadro final se juega un mes más tarde.

 Martes 7: dieciseisavos de final.
 Miércoles 8: dieciseisavos de final.
 Jueves 9: octavos de final.
 Viernes 10: cuartos de final.
 Sábado 11: semifinales.
 Domingo 12: finales.

Cuadro Final masculino

Cuadro Final femenino

Clasificados de Previa

Dieciseisavos de Final

Octavos de Final

Cuartos de Final

Semifinales

Finales 

*Aclaraciones:

 Hora LOCAL UTC+4 (ESP +4, MÉX -3);
 "O.J." significa orden de juego, que puede ser 2º, 3º o 4º de la mañana (M) o de la tarde (T). Para el O.J.1º se escribe simplemente la hora;
 Sólo se retransmiten los partidos de la pista central (pista 1), por algún motivo que nadie conoce.

Notas

Referencias 

World Padel Tour